Utopia, societat ideal i, per extensió, a un objectiu desitjat però irrealitzable
 Utopia (grup), grup americà de rock progressiu liderat per Todd Rundgren
 Toponímia:
 Utopia (Texas), petita població d'aquest estat
 Utopia (Ohio), àrea no incorporada dels Estats Units de caràcter anarquista
 Utopia (Austràlia), comunitat aborigen
 Utopia Planitia, planura de l'hemisferi nord de Mart
 Obres:
 Utopia (llibre), obra de Thomas More
 Utopia (sèrie de televisió)